Jens Bircherod er navnet på flere personer, blandt andre:

 Jens Bircherod (1623-1686) – professor i teologi
 Jens Bircherod (1658-1708) – biskop over Aalborg Stift
 Jens Bircherod (1664-1720) – biskop over Kristiansand stift